Раду Вода има више значења:

 Раду Вода (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Раду Вода (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији